Le qualificazioni del singolare dello Stella Artois Championships 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Stella Artois Championships 1998 prevedevano 56 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie

 Oscar Burrieza-Lopez (secondo turno)
 Michael Sell (primo turno)
 Brian MacPhie (ultimo turno)
 Ivo Heuberger (Qualificato)
 Lleyton Hewitt (Qualificato)
 Neville Godwin (primo turno)
 Dušan Vemić (secondo turno)

 Alejandro Hernández (Qualificato)
 Luis Herrera (secondo turno)
 Eyal Erlich (secondo turno)
 Glenn Weiner (ultimo turno)
 David Witt (primo turno)
 Ben Ellwood (secondo turno)
 Doug Flach (Qualificato)

Qualificati 

 Laurence Tieleman
 Maks Mirny
 Doug Flach
 Ivo Heuberger

 Lleyton Hewitt
 Alejandro Hernández
 Mark Merklein

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1998
ATP Tour 1998